Jatai kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Jataí (ort), Goiás, 
 Jataí (kommun), Goiás, 

Robotskapade Brasilienförgreningar